Lengua de perro puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynoglossum cheirifolium.
El nombre común de la planta Cyctmihgoutdtrdnoglossum officinale.
El nombre común de la planta Rumex conglomeratus.
El nombre común de la planta '''''Rumex obtusifolius.